Зо́тов (Зо́това) — русская фамилия, образованная от имени Зот (Зотик), а также топоним.

Зотов 
 
 Зотов, Алексей Иванович (1908—1984) — советский искусствовед.
 
 Зотов, Андрей Вадимович (род. 1955) — советский и российский физик.
 Зотов, Борис Иванович (род. 1941) — председатель Законодательного Собрания Ульяновской области.
 Зотов, Валентин (род. 1947) — советский белорусский легкоатлет.
 
 
 
 Зотов, Геннадий Петрович (1946—2017) — деятель советских и российских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Зотов, Георгий Андреевич (род. 1990) — российский футболист.
 Зотов, Григорий Федотович (1775—1838) — уральский заводчик.
 
 
 
 
 Зотов, Конон Никитич (? — 1742) — деятель петровской эпохи.
 
 Зотов, Матвей Иванович (1914—1970) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 
 Зотов, Никита Моисеевич (ок. 1644 — 1718) — учитель Петра Великого.
 Зотов, Николай Иванович (1917—1993) — кавалер трёх орденов Славы.
 
 
 
 Зотов, Руслан Вячеславович — советский велогонщик.
 
 Зотов, Степан Андреевич (1882—1938) — советский комкор.



Топоним 
 Зотов — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Зотовы — русский дворянский, а с 1710/1802 и графский род
 
 Зотовская
 Зотовский проспект